Sentinel – seria europejskich satelitów
 Sentinel – amerykański system antybalistyczny
 Sentinel – amerykański bezzałogowy aparat latający
 Sentinel R.1 – brytyjski samolot rozpoznawczy
 Sentinel – czołg australijski
 Sentinel. Strażnik grobowca – gra przygodowa
 Sentinel – pasmo górskie na Antarktydzie
 Sentinel Północny – wyspa należąca do Indii
 Sentinel Południowy – wyspa należąca do Indii
 Sentinel – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Washita
 Sentinel (ang. Sentinel Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Golden Valley

Zobacz też 
 język sentinelski